O Córrego Santo Antônio é um córrego brasileiro que nasce na região norte do município de Volta Redonda, na Serra de Amparo e deságua no córrego do Peixe, sendo portanto um afluente deste.

Ganhou esse nome em homenagem ao santo padroeiro do município.

Ver também
Bacia do rio Paraíba do Sul

Santo Antônio